Ровинский, Ровинская (, ; вариант — ) — фамилия, а также топоним.

Фамилия 
 Ровинский, Александр Павлович (1778—1838) — участник войн с Наполеоном, московский полицеймейстер.
 Ровинский, Арсений Валентинович (род. 1968) — русский поэт.
 Ровинский, Валерий Матвеевич (род. 1937) — Народный артист Кыргызской республики, диктор радио и телевидения.
 Ровинский, Викентий Павлович (1786—1855) — участник войн с Наполеоном, белорусский поэт, брат А. П. Ровинского.
 Ровинский, Владимир Леонидович (род. 1953) — советский и российский актёр, народный артист России.
 Ровинский, Дмитрий Александрович (1824—1895) — юрист, знаменитый как историк искусства, сын А. П. Ровинского.
 Ровинский, Дмитрий Демидович (1888—1937) — украинский и советский театральный деятель, режиссёр, актёр
 Ровинский, Иван Прокофьевич — государственный деятель Российской империи, городской голова Мелитополя в 1878—1890 годах.
 Ровинский, Лев Яковлевич (1900—1964) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Ровинский, Николай Николаевич (1887—1953) — советский учёный-финансист, профессор.
 Ровинский, Орест Михайлович (1906—1972) — русский советский писатель и публицист.
 Ровинский, Павел Аполлонович (1831—1916) — историк-славист, этнограф и публицист.
 Ровинский, Феликс Яковлевич (1932—2006) — химик, эколог, профессор.

 Ровинская, Татьяна (de)

Топоним 
 Ровинский — хутор, Еланский район, Волгоградская область, Россия.

См. также 
 Ровенский (Ровенская)